Пириу-Кручій () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Погечауа.
 Пириу-Кручій () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Ричу.